Asmus ist ein männlicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Asmus ist eine Kurzform des Namens Erasmus. Wie dieser bedeutet er in der Übersetzung aus dem Griechischen „Der Liebenswürdige“ bzw. „Der Liebenswerte“. Eine deutsche Abwandlung des Namens ist der Familienname Assmann bzw. Asman. In patronymischer Bildung entstanden ist der Familienname Asmussen.

Namensträger

Vorname 

 Asmus Bremer (1652–1720), Bürgermeister von Kiel
 Asmus Carstens (1754–1798), deutscher Maler
 Asmus Jessen (1890–1977), deutscher Maler und Graphiker
 Asmus Spiegel (~1500–1551), Kursächsischer Rat, Hofmarschall und Amt-Hauptmann zu Wittenberg
 Asmus Tietchens (* 1947), deutscher Komponist

Familienname 
 Annette Nünnerich-Asmus (* 1961), deutsche Klassische Archäologin, Publizistin und Verlagsleiterin
 Bernd Asmus (* 1959), deutscher Komponist und Hochschuldozent
 Dieter Asmus (* 1939), deutscher Maler und Graphiker
 Erhard Asmus (1907–1978), deutscher Lustspielautor
 Ferdinand Asmus (1859–1945), Heimatforscher und Genealoge in und für Pommern, v. a. Hinterpommern
 Frank Asmus (* 1965), deutscher Regisseur und Autor
 Georg Asmus (1888–1975), deutscher Polizeipräsident, zuletzt SS-Brigadeführer und Generalmajor der Polizei im Zweiten Weltkrieg
 Hans Asmus (1913–1991), deutscher General der Luftwaffe der Bundeswehr
 Heilgard Asmus (* 1958), deutsche evangelische Theologin und Generalsuperintendentin
 Hermann Asmus (1887–1968), deutscher Filmarchitekt und Theatermaler
 Irina Pawlowna Asmus (1941–1986), sowjetische Schauspielerin und Zirkusdarstellerin
 Jörg Asmus (* 1966), deutscher Experte für Vögel und Autor
 Klaus-Dieter Asmus (1937–2012), deutscher Physikochemiker
 Kristina Igorewna Asmus (* 1988), russische Schauspielerin
 Lena Asmus (* 1982), deutsche Sportgymnastin
 Martha Asmus (Pseudonym Martha Klodwig; 1844–1909+), deutsche Schriftstellerin
 Paul Asmus (1842–1876), deutscher Philosoph
 Ronald D. Asmus (1957–2011), US-amerikanischer Diplomat und Politikwissenschaftler
 Rudolf Asmus (1921–2000), tschechischer Opernsänger (Bassbariton) und Schauspieler
 Ruth Asmus (1934–2000), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran/Alt)
 Sylvia Asmus (* 1966), deutsche Germanistin und Bibliothekarin
 Walentin Ferdinandowitsch Asmus (1894–1975), russischer Philosoph, Logiker und Logikhistoriker
 Walter Asmus (1903–1996), deutscher Pädagoge
 Walter D. Asmus (* 1941), deutscher Theaterregisseur
 Wilhelm Asmus (1837–1902), deutscher Schriftsteller

Künstlername 
 Pseudonym des deutschen Dichters Matthias Claudius (1740–1815)

Siehe auch 
 Aßmus
 Bub Asman (* 1949), US-amerikanischer Tongestalter und Filmeditor
 Ebba Åsman (* ≈1998), schwedische Jazzmusikerin

Männlicher Vorname
Familienname